«Золото́й мяч» среди женщин (, ) — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшей футболистке календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста.

Первая обладательница награды — Ада Хегерберг из Норвегии.

В 2022 капитан женской футбольной команды «Барселоны» Алексия Путельяс стала первой двукратной победительницей награды

Список победителей и призеров

Награды по игрокам

Победы по странам

Победы по клубам

Примечания 

Золотой мяч (France Football)
Футбольные награды
Награды, появившиеся в 2018 году
Появились в 2018 году во Франции